Toponímia:
 Tossal de la Guàrdia: cim del municipi de Coll de Nargó (Alt Urgell)
 Tossal de la Guàrdia: cim del municipi de Cercs (Berguedà)
 Tossal de la Guàrdia: cim del municipi d'Os de Balaguer (Noguera)
 Tossal de la Guàrdia: cim del municipi de Lladurs (Solsonès)